Les lettres OEP peuvent signifier :
 Observatoire de l'Éthique Publique ;
observatoire européen du plurilinguisme ;
 optimisation par essaims particulaires ;
 organismes extérieurs au Parlement, en France ;’´´´ouest enchères publiques’´´;
 on est prêt;